Pockwitz steht für:
 Pockwitz (Druckerei), deutsche Druckerei

Pockwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hieronymus Michael Pockwitz (1723–1799), deutscher Drucker und Verleger, siehe Pockwitz (Druckerei)